Pavel Aleksandrovitch Valentenko - en russe :  - (né le  à Moscou en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il a été repêché en ,  au total par les Canadiens de Montréal au repêchage d'entrée de 2006. En , il est échangé aux Rangers de New York par les Canadiens de Montréal avec Christopher Higgins, Doug Janik et Ryan McDonagh en retour de Tom Pyatt, Michael Busto, et Scott Gomez.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2005-2006 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Neftekhimik Nijnekamsk  || Superliga ||50 ||0 ||2 ||2 ||64 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2007-2008|| Bulldogs de Hamilton || LAH||57 ||1 ||15 ||16 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Bulldogs de Hamilton || LAH||4 ||0 ||2 ||2 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || HK Dinamo Moscou||  KHL||8 ||0 ||1 ||1 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Dinamo Moscou || KHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Hartford / Whale du Connecticut || LAH ||79 ||5 ||12 ||17 ||38 ||6 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2011-2012 || Whale du Connecticut ||LAH || 59|| 5|| 16|| 21|| 53|| 9|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2012-2013 || Avangard Omsk || KHL || 39|| 1|| 2|| 3|| 48|| 11|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 53|| 7|| 11|| 18|| 28|| 7|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
|2014-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 26|| 0|| 3|| 3|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 22|| 1|| 6|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 24|| 1|| 2|| 3|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| HK Spartak Moscou || KHL || 16 || 1 || 3 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||44 ||1 ||4 ||5 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||10 ||0 ||3 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 35|| 4|| 9|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL ||12 ||1 ||4 ||5 ||14 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2019-2020 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL ||33 || 5 || 6 || 11 || 68 || 8 || 1 || 1 || 2 || 2

Références 

Naissance en octobre 1987
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Ioujny Oural Orsk